Sahle ist der Familienname folgender Personen:
 Ermias Sahle-Selassie (* 1960), Präsident des äthiopischen Kronrats und Enkel Kaisers Haile Selassie 
 Patrick Sahle (* 1968), deutscher Historiker

Sahle steht für:

 Sahle Wohnen, ein deutsches Wohnungswirtschafts- und Bauunternehmen